El Torneig d'Auckland 2018, conegut oficialment com el ASB Classic 2018, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als International Tournaments de la WTA. La 33a edició de les categories femenines es van disputar entre l'1 i el 7 de gener, mentre que la 43a en categoria masculina entre el 8 i el 13 de gener de 2018 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

El tennista valencià Roberto Bautista Agut va guanyar per segona ocasió a Auckland (2016). La parella formada per l'austríac Oliver Marach i el croat Mate Pavić va guanyar el segon títol consecutiu després de la victòria a Doha la setmana anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2018
2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018